Ю́рий Ершо́в:
 Ершов, Юрий Алексеевич (1934—2020) — советский и российский химик, профессор ММА имени И. М. Сеченова и МГТУ им. Н. Э. Баумана, заслуженный деятель науки РФ (1996).
 Ершов, Юрий Леонидович (род. 1940) — советский и российский математик, создатель общей теории нумераций, академик РАН (1991).
 Ершов, Юрий Сергеевич (1927—2008) — живописец, заслуженный работник культуры РФ (1998).